Символ или знак марки:
 ℳ — символ немецкой марки (рукописная заглавная латинская буква «M»), который использовался для представления исторических, введённых до Второй Мировой войны, денежных единиц Германии, носивших название «марка», в том числе:
 ℳ или M — символ золотой марки (1871—1924);
 ℛℳ или RM — символ рентной марки (1923—1948);
 ℛℳ или RM — символ рейхсмарки (1924—1948).
  — символ немецкой марки (1948—2002).
  — код ISO 4217 для немецкой марки (1948—2002).
  — символ конвертируемой марки.
  — код ISO 4217 для конвертируемой марки.
 ₻ — символ скандинавской марки, который использовался для представления исторической денежной и весовой единицы Скандинавии — скандинавской марки.